Air Mali ist der Name folgender Fluggesellschaften in der Republik Mali:

 Air Mali (1960) (Société Nationale Air Mali), staatliche Fluggesellschaft, 1988 Betrieb eingestellt
 Air Mali (1993), 2001 zur Air Mali International, 2003 Betrieb eingestellt
 Air Mali (2009) (vorher Compagnie Aérienne du Mali), 2012 Betrieb eingestellt